Mucobasispora är ett släkte av svampar. Mucobasispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mucobasispora